Paraguarí – departament w Paragwaju
 Paraguarí – miasto w Paragwaju, stolica departamentu Paraguarí.

Strony ujednoznaczniające